Aleksander Łukasiewicz (polityk)
 Aleksander Łukasiewicz (biolog)